Albertsbahn bezeichnet:

 eine frühere Eisenbahngesellschaft, siehe Albertsbahn AG
 deren Hauptstrecke zwischen Dresden und Tharandt, siehe Bahnstrecke Dresden–Werdau